

Ліхава — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ліхава — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства